Виталий Дани́лов:
 Данилов, Виталий Богданович (род. 1967) — украинский политик, футбольный деятель.
 Данилов, Виталий Григорьевич (1938—2005) — футболист, игрок сборной СССР. ЗМС СССР.
 Данилов, Виталий Иванович (1902—1954) — советский физик, лауреат Сталинской премии.